Benjamin Sonntag (né en 1977), développeur de logiciel libre français
Benjamin Sonntag, triathlète allemand